Коппенс () — бельгийская фамилия, известные носители:

 Коппенс, Анри (1930 — 2015) — бельгийский футболист, нападающий.
 Коппенс, Вилли (1892 — 1986) — бельгийский лётчик, участник Первой мировой войны.